Arizona State Route 373
 Florida State Road 373
 Maryland Route 373
 Nevada State Route 373
 New York State Route 373
 Ohio State Route 373
 Farm to Market Road 373
 Virginia State Route 373
 Wyoming Highway 373